Рюбеку́р-э-Ламеку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Восточный Седан. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08371.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 24 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 162 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 115 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 78 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 78 активных работали 75 человек (44 мужчины и 31 женщина), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 37 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Ламекур (XVI век). Исторический памятник с 1986 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны